Alicia Stolle (1996-) une handballeuse internationale allemande ;
 Fred Stolle (1938-) un ancien joueur de tennis professionnel australien ;
 Gerhard Stolle (1952-) un athlète allemand ;
 Karl Wilhelm Stolle (1842-1918), homme politique saxon ;
 Michael Stolle (1974-)  un athlète allemand ;
 Sandon Stolle (1970 -) un ancien joueur de tennis professionnel australien.

Voir aussi